Eckartsgraben ist ein Gewässername:

 Eckartsgraben (Streu), linker Zufluss der Streu gegenüber Unsleben, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Eckartsgraben (Weidachbach), rechter Zufluss des Weidachbachs (zur Volkach) nach Krautheim, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Eckartsbach